

Gouvernement 

Président : jusqu'au  : Joachim Yhombi-Opango ; à partir du  : Denis Sassou-Nguesso
Premier ministre : Louis-Sylvain Goma

Événements 

 : le comité central du Parti congolais du travail (PCT) met un terme au pouvoir du Comité militaire du parti, et porte le colonel Denis Sassou-Nguesso à la tête de l'État
 : au cours d'un congrès extraordinaire, Denis Sassou-Nguesso est élu président du comité central du PCT, et président de la République pour cinq ans
 : élections législatives sur liste unique et adoption de la nouvelle constitution
 : prestation de serment de Denis Sassou-Nguesso comme président de la République
 : réunion à Brazzaville entre Sékou Touré (Guinée), Mathieu Kérékou (Bénin) et Denis Sassou-Nguesso, pour tenter de trouver une solution à la crise tchadienne

Naissances

Décès

Voir aussi 
 1979 en Afrique